Лаган — топоним. Может означать:

 Лаган (река, впадает в залив Белфаст-Лох) — река в Северной Ирландии.
 Лаган (река, впадает в пролив Каттегат) — река в Швеции.
  — город в коммуне Юнгбю в лене Крунуберг.